Ruthardt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ruthardt (1849–1934), deutscher Pianist und Komponist
 Christiane Ruthardt (1804–1845), deutsche Mörderin
 Konrad Ruthardt (1906–1973), deutscher Physiker
 Markus Ruthardt († 2013), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Ruthard